Antonio Monetta – letterato italiano
Valentina Monetta – cantante sammarinese
Monetta – città statunitense situata nella Carolina del Sud

Pagine correlate
Monetti
Moneta (disambigua)